Želetice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Želetice (okres Znojmo)
 Želetice (okres Hodonín)